Plantas da família das Rutáceas:

 Limão taiti - semelhante ao Citrus aurantiifolia, porém maior, mais ácido e de coloração mais escura;
 Limão siciliano - fruto muito difundido na Europa. Em Portugal é conhecido apenas como limão;
 Limão capeta - fruto maior, com casca mais espessa e de cor mais avermelhada que os demais limões.

Localidades

 Limão (distrito de São Paulo) - distrito do município de São Paulo;
 Bairro do Limão - bairro paulistano localizado no distrito homônimo.

 Limões -  freguesia portuguesa do concelho de Ribeira de Pena.

Artes

 Limão - canção do músico brasileiro Djavan.

Veja também
Lemmon

Desambiguação